Чжан Чэ (, в англоязычных источниках записывается как Chang Cheh, 10 февраля 1923 — 22 июня 2002) — один из наиболее известных режиссёров гонконгской киностудии Shaw Brothers, оказавший значительное влияние на киножанр уся и жанр кинобоевиков в целом. Лауреат премии Азиатско-тихоокеанского кинофестиваля 1970 года за лучшую режиссуру (за фильм Месть).

Биография 
Предки Чжан Чэ происходили из уезда Цинтянь провинции Чжэцзян. Он закончил Государственный центральный университет (который из-за войны с Японией был вынужден эвакуироваться из Нанкина в Чунцин), во время войны работал у Чжан Даофаня, благодаря чему вошёл в мир кино. В 1948 году вместе с гоминьдановскими властями перебрался на Тайвань, работал с Цзян Цзинго, дослужился до полковника. В 1957 году вернулся в киноиндустрию и перебрался в Гонконг.

Успех пришёл к Чжан Чэ в 1967 году, когда снятый им «Однорукий меченосец» стал первым фильмом в истории гонконгского кино, заработавшим более миллиона гонконгских долларов. После этого Чжан Чэ твёрдо вошёл в элиту гонконгских кинорежиссёров.

Влияние на фильмы Чжан Чэ оказали спагетти-вестерны Серджо Леоне и японские самурайские боевики. Взяв элементы из них в свои фильмы 1960-х, Чжан Чэ произвёл революцию в гонконгском кинематографе. В начале 1970-х Чжан Чэ переключился на фильмы, изображающие единоборство кунг-фу, и, фактически, создал новый жанр, сделав известными большое количество актёров боевиков и дав путь в жизнь многим режиссёрам этого направления.

Работы Чжан Чэ повлияли на становление таких режиссёров, как Джон Ву (бывший ассистентом Чжан Чэ при съёмке ряда его знаменитых фильмов), Ринго Лэм, Роберт Родригес, Чжан Имоу, а Квентин Тарантино в титрах к фильму «Убить Билла. Фильм 2» впрямую упоминает его среди тех, кому он посвящает фильм.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 HKMDB enrty

Мемуаристы Китая